hoogste berg in het Hongaarse Pilisgebergte: Pilis (berg)
 plaats in Hongarije: Pilis (stad)